Saanenmöser ist der Name
 eines Gebirgspasses im Kanton Bern, Schweiz, siehe Saanenmöser (Pass)
 der Siedlung auf diesem Pass, eines Ortsteils der Gemeinde Saanen